Gujer ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Gujer (* 1962), Schweizer Journalist
 Jakob Gujer (1718–1785), Schweizer Reformer der Landwirtschaft* 
 Lise Gujer (1893–1967), Schweizer Textilkünstlerin